Niemcy:
 Braunsbach – dzielnica Fürth
 Braunsbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Braunsbach – rzeka, dopływ Rot

Zobacz też:
 Braunsbach-Untermünkheim